GJ poate fi:

 Grenada, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Gorj, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Gujarat, stat în India, codul ISO 3166-2:IN

Legături externe 
  „GJ” la acronymfinder.com